Sladenia es un género de peces que pertenece a la familia Lophiidae, del orden Lophiiformes. Este género marino fue descrito por primera vez en 1908 por Charles Tate Regan.

Especies 
Especies reconocidas:
 Sladenia remiger H. M. Smith & Radcliffe, 1912 
 Sladenia shaefersi J. H. Caruso & Bullis, 1976
 Sladenia zhui Y. Ni, H. L. Wu & S. Li, 2012

Referencias

Lectura recomendada 
 Eschmeyer, William N., ed. 1998. Catalog of Fishes. Special Publication of the Center for Biodiversity Research and Information, no. 1, vol 1-3. 2905.
 Nelson, Joseph S. 1994. Fishes of the World, Third Edition. xvii + 600.
 Peter R. Last, Daniel C. Gledhill, Bronwyn H. Holmes (2007): A new handfish, Brachionichthys australis sp. nov. (Lophiiformes: Brachionichthyidae), with a redescription of the critically endangered spotted handfish, B. hirsutus (Lacepede). Zootaxa 1666, 53-68: 54-54.

Enlaces externos 

 Sladenia Integrated Taxonomic Information System.
 Sladenia Catalogue of Life.

Lophiiformes
Lophiidae
Géneros de peces